Weißenburg in Bayern — capital do distrito de Weißenburg-Gunzenhausen na Baviera, Alemanha
 Alba Iulia — capital do condado de Alba, Romênia, antigamente chamada de Weißenburg
 Wissembourg — comuna no departamento do Baixo Reno no Grande Leste, França
 SMS Weissenburg — couraçado pré-dreadnought alemão comissionado em 1894